Открытый чемпионат Южной Франции по теннису 2019 — мужской профессиональный теннисный турнир, который будет проведён с 4 по 10 февраля 2019 года в Монпелье (Франция) на крытых хардовых кортах местного комплекса Park&Suites Arena. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом чуть более 480 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд 
</center>

</center>

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 28 Января 2019
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Денис Шаповалов
  Жо-Вильфрид Тсонга
  Уго Умбер

Теннисисты, победившие в квалификации:
  Николя Маю
  Антуан Оан
  Маркос Багдатис
  Маттиас Бахингер
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Адриан Менендес-Масейрас

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 28 Января 2019
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Констант Лестьенн / Люка Пуй 
  Бенджамин Бонзи / Антуан Оан

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Монпелье
Теннис
Февраль 2019 года
Спортивные соревнования в Монпелье